La Coalition Caballas (en espagnol Coalición Caballas) (caballas veut dire maquereaux en français) est une coalition de gauche créée en 2011 par l' (UDCE) et le  (PSPC).

Description 
La coalition vise à défendre les intérêts de la ville de Ceuta.

Notes et références

Voir aussi

Sources

Article connexe 
 Assemblée de Ceuta

Lien externe 
 Site officiel

Coalition de partis en Espagne
Parti politique à Ceuta
Parti politique fondé en 2011